Барковщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Барковщина — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Барковщина — деревня в Мядельском районе Минской области.

См. также 
 Борковщина — озеро в Ушачском районе Витебской области.